Nini ist der Familienname folgender Personen:

 Achinoam Nini (* 1969), israelische Sängerin
 Alessandro Nini (1805–1880), italienischer Komponist
 Giacomo Filippo Nini (1629–1680), italienischer Kardinal und Bischof
 Giovanni Battista Nini (1717–1786), italienischer Bildhauer
 Marianna Barbieri-Nini (1818–1887), italienische Opernsängerin, Sopran

Nīni steht für:
 Maskottchen der Olympischen Sommerspiele 2008, siehe Fuwa #Nini

Ni Ni steht für:
 Ni Ni (* 1988), chinesische Schauspielerin